PBU kan avse:

Partialbråksuppdelning
Psykisk barn- och ungdomsvård, se barn- och ungdomspsykiatri